Wiersbinnen ist ein deutscher Ortsname:
 Wiersbinnen, Dorf im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Wierzbiny (Orzysz) im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Wiersbinnen, Dorf im Kreis Preußisch Stargard, Westpreußen, seit 1945: Wierzbiny (Osiek) im Powiat Starogardzki, Woiwodschaft Pommern, Polen